Шибе́ко — фамилия. Известные носители:
 Шибеко, Валерий Геннадьевич — российский дипломат.
 Шибеко, Владимир Сергеевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Шибеко, Захар Васильевич (род. 1948) — белорусский историк и педагог.
 Шибеко, Иван Артемьевич (1930—2005) — советский партийный и государственный деятель.
 Шибеко, Иван Дмитриевич — один из участников Полтавской битвы, основал поместье, ставшее затем городом Шебекино в Белгородской области.